Діалогове вікно Run або Run Application у операційних системах з графічним середовищем, (таких, як Microsoft Windows, або середовища GNOME чи KDE для Unix-подібних ОС) призначене для безпосереднього введення команди (файлу, що може бути виконаним — наприклад, бінарна програма або скрипт), разом з її параметрами. 

У середовищах GNOME і KDE діалог Run можна викликати комбінацією клавіш .

У Microsoft Windows комбінацією клавіш для виклику даного вікна є .

Список та коментарі команди Run у середовищі Windows
Про список з коментарем при використанні команди Run:

Посилання 
 An A-Z Index of the Windows CMD command line 

Microsoft Windows